Bedford County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Bedford County (Pennsylvania)
 Bedford County (Tennessee)
 Bedford County (Virginia)